UFC Fight Night: Santos vs. Walker, также известный как UFC Fight Night 193 или UFC on ESPN+ 51 или UFC Vegas 38 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 2 октября 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Тиагу Сантус победил Джонни Уокера единогласным решением судей. Соглавный бой между Кевином Холландом и Кайлом Докасом признан несостоявшимся.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в полутяжёлом весе между бывшим претендентом на чемпионский титул Тиагу Сантусом (#5 в рейтинге) и Джонни Уокером (#10 в рейтинге).

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

[*] Аспен Лэдд не смогла уложиться в лимит легчайшей весовой категории. Её поединок с Мэйси Чиассон отменён;

[**] Майк Бриден не смог уложиться в лимит лёгкой весовой категории и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперника;

[***] Бет Коррейя не смогла уложиться в лимит легчайшей весовой категории и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперницы.

Результаты турнира 

[****] Изначально бой закончился победой Кайла Докаса сдачей после удушающего приёма (удушение сзади в стойке). Однако, после тщательного просмотра видеоповтора концовки боя атлетическая комиссия решила признать  бой несостоявшимся. Причиной этого стало случайное столкновение головами бойцов, что привело к нокдауну Холланда и получению значительного преимущества в ведении боя у Докаса.

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: не присуждался
 Выступление вечера: Кейси О`Нилл, Джейми Малларки, Дуглас Силва ди Андради и Алехандро Перес

См. также 

 2021 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night